Монса́нту (, , «Свята Гора, Святогірськ»; від ) — португальська власна назва. Іспанською і старопортугальською — Монсанто.

Топоніми

Монсанту (Алканена) — парафія.
 Монсанту (Іданя-а-Нова) — парафія.
 Монсанту і Іданя-а-Веля — парафія.
 Монсантівський замок